Der Begriff Russische Botschaft kann sich beziehen auf:

 die diplomatische Vertretung Russlands in Berlin; siehe Russische Botschaft in Berlin
 die diplomatische Vertretung Russlands in Kiew; siehe Russische Botschaft in Kiew 
 die diplomatische Vertretung Russlands in London; siehe Russische Botschaft in London 
 die diplomatische Vertretung Russlands in Paris; siehe Russische Botschaft in Paris
 die diplomatische Vertretung Russlands in Warschau; siehe Russische Botschaft in Warschau
 die diplomatische Vertretung Russlands in Wien; siehe Russische Botschaft in Wien
 ein im Volksmund so genanntes Gebäude in Braunschweig; siehe Russische Botschaft (Braunschweig)